Schütky ist der Familienname folgender Personen:
 Amelie Schütky (um 1866–nach 1917), österreichische Opernsängerin (Sopran)
 Fernande Schütky (1845–1889), österreichische Opernsängerin (Sopran)
 Franz Josef Schütky (1817–1893), österreichischer Komponist und Gesangslehrer